Nuno Borges e Francisco Cabral erano i detentori del titolo ma solo Cabral ha deciso di difendere il titolo in coppia con João Domingues.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Robert Galloway e Alex Lawson con il punteggio di 6-3, 3-6, [15-13].

Teste di serie 

  Sadio Doumbia  /  Fabien Reboul (campioni)
  Robert Galloway /  Alex Lawson (finale)

  Evan King /  Luis David Martínez (quarti di finale) 
  James Cerretani /  Arjun Kadhe (quarti di finale)

Wildcard 

  Pedro Araújo /  Tiago Torres (primo turno)

  Jaime Faria /  Henrique Rocha (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras Challenger III 2022